Артикуло Веинтисијете има више значења:

 Артикуло Веинтисијете (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Артикуло Веинтисијете (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику